Crispy è stato un gruppo musicale danese di bubblegum dance, costituito a Copenaghen nel 1997 dal produttore musicale Mads BB Krog e dai musicisti Christian Møller e Mette Christensen. I suoi successi principali sono "Licky Licky" dall'album The Game del 1998 e il singolo, di grande successo, "In & Out" del 2000. Il gruppo ha ricoperto per oltre 10 settimane consecutive le prime 20 posizioni nella classifica della dance danese, battendo anche nomi famosi come Aqua e Toy Box. Tre delle loro canzoni sono presenti nel lavoro di danza in quattro parti. Nei pannelli In The Groove, inclusi "Bubble Dancer", "The Game" e "Kiss Me Red".

Il primo album di fama mondiale, The Game, è stato registrato nel 1997, ma non è stato pubblicato fino alla metà del 1998. Sono state pubblicate diverse versioni dell'album, la più comune delle quali con 12 tracce. La versione giapponese dell'album conteneva quattro brani bonus esclusivi, inclusi due brani inediti: "Bad Girls" e "Happy King". Il gruppo ebbe molto successo in Scandinavia e in Asia e ricevette il "Pop Shop Award '98" per il miglior album di debutto in Scandinava nel 1998 tra 15 nomination. Il gruppo ha tenuto oltre 150 concerti in tutta Europa e ha anche fatto un tour, alla fine del 1998, in Giappone, esibendosi a Tokyo, Nagoya e Osaka.

Album inedito 

Nel 2017, Bubblegum Dancer realizzò in esclusiva 3 CD dei primi demo di Crispy, registrati intorno al 1999. Dedicati alla memoria di Mette (che morì improvvisamente pochi giorni dopo l'uscita di In & Out) Christian, ex membro del gruppo disse: volevo che il sito condividesse le canzoni tra i fan e pubblicamente su YouTube per raggiungere il pubblico più vasto possibile. Sorprendentemente tutte le canzoni tranne (Whoops!!) vennero registrate con successo e con buona qualità, sebbene i CD fossero stati gravemente danneggiati dalla vecchiaia. 19 canzoni sono state salvate dai CD, tra cui diverse canzoni bubblegum che sembrano resti di "The Game". C'è anche una prima demo di "In & Out" che inizialmente ha cambiato il suo stile di danza bubblegum in uno stile trance.

Discografia

Album
 1998 - The Game

Singoli

 Love Is Waiting (1998)
 Licky Licky (1998)
 Kiss Me Red (1998)
 Calendar Girl (1998)
 Mr. Dinosaur (1999)
 DJ Santa (1999) 
 I Like (2000)
 "In & Out" (2000)

Note

Collegamenti esterni